Seiano, frazione di Vico Equense nella città metropolitana di Napoli;
 Lucio Elio Seiano, prefetto del pretorio al tempo di Tiberio;
 Seiano e la sua caduta, opera teatrale di Ben Jonson.